Termin himopapain S ima više značenja.

 Himopapain, enzim
 Karikain, enzim